Освальдо Самбрана (; род. , Сукре) — боливийский шахматист, гроссмейстер (2007).

В составе национальной сборной участник 6-и Олимпиад (1998—2008).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Освальдо Самбрана на сайте 365chess.com
 Личная карточка Освальдо Самбрана на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Боливии